На чемпионате мира по борьбе 1999 года соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 7-10 октября в Анкаре (Турция), среди женщин — 10-12 сентября в Будене (Швеция), а по греко-римской борьбе — 23-26 сентября в Афинах (Греция).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Анкаре
Чемпионаты мира в Швеции
Международные спортивные соревнования в Афинах
Буден
Сентябрь 1999 года
Октябрь 1999 года
Спорт в Греции в 1999 году
Спорт в Швеции в 1999 году
Международные соревнования по борьбе в Греции
Чемпионаты мира в Греции
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Международные соревнования по борьбе в Турции